Bill Rubenstein ist der Name folgender Personen:

* Bill Rubenstein (Musiker) (William Rubenstein; * 1928), US-amerikanischer Jazzpianist
 Bill Rubenstein (Filmschaffender), US-amerikanischer Kameramann, Schauspieler, Drehbuchautor und Produzent